По данным Электроэнергетического Совета СНГ суммарная установленная мощность электростанций Белоруссии на конец 2014 года составляла 9 325,8 МВт, в том числе 9 298,2 МВт (или 99,7 %) — мощность тепловых электростанций.

По данным Министерства энергетики Республики Беларусь суммарная установленная мощность электростанций Белоруссии на конец 2015 года составляла 9 741,4 МВт.

Особенностью теплоэнергетики Белоруссии является высокая доля комбинированного производства электрической и тепловой энергии, так на конец 2015 года суммарная мощность крупных ТЭЦ ГПО «Белэнерго» составляла 3843,4 МВт, ТЭЦ мощностью менее 50 МВт — 201,1 МВт.

Действующие ТЭС 
В списке перечисляются действующие ТЭС Белоруссии.

См. также 
 Список тепловых электростанций России
 Список тепловых электростанций Украины
 Список гидроэлектростанций Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Энерго
Списки:Энергетика
Тепловые электростанции Белоруссии